Piazza del Duomo – Altamura nella città metropolitana di Bari
 Piazza del Duomo – piazza di Bergamo
 Piazza del Duomo – Brescia
 Piazza del Duomo, ora piazza Tito – Capodistria
 Piazza del Duomo – Catania
 Piazza del Duomo – Crotone
 Piazza del Duomo – Firenze
 Piazza del Duomo – Giarre in provincia di Catania
 Piazza del Duomo – Aquila
 Piazza del Duomo – Lecce
 Piazza del Duomo – Lercara Friddi nella città metropolitana di Palermo
 Piazza del Duomo – Lucera in provincia di Foggia
 Piazza Duomo – Messina
 Piazza del Duomo – Milano
 Piazza Duomo – Padova
 Piazza Duomo – Parma
 Piazza Duomo – Partinico nella città metropolitana di Palermo
 Piazza del Duomo – Pisa nota anche come piazza dei Miracoli
 Piazza del Duomo – Pistoia
 Piazza del Duomo – Prato
 Piazza del Duomo – Reggio Calabria
 Piazza del Duomo – Reggio Emilia
 Piazza del Duomo – San Gimignano in provincia di Siena
 Piazza del Duomo – Siena
 Piazza del Duomo – Siracusa
 Piazza Duomo – Spilimbergo in provincia di Pordenone
 Piazza Duomo – Trento
 Piazza del Duomo – Treviso
 Piazza Duomo – Verona
 Piazza del Duomo – Vicenza